Открытый чемпионат Гуанчжоу 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является седьмым по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гуанчжоу с 13 по 19 сентября 2010 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в Азии в рамках серии турниров осенней серии, включающую в себя два турнира высшей категории ( в Токио и Пекине ) и завершающуюся двумя итоговыми турнирами ( в Дохе и на Бали ).

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ярмила Грот (№ 60 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 17-й финал Ярмилы Грот в профессиональном теннисе впервые приходится на соревнования WTA.
 8-й финал Аллы Кудрявцевой в профессиональном теннисе впервые приходится на соревнования WTA.
 Россиянки выходят в финал третий нечётный розыгрыш турнира подряд. Первые два были выиграны.
 Во второй раз в истории турнира первая сеянная доходит до финала. Как и Вера Звонарёва в 2008-м Ярмила выигрывает турнир.

Парный разряд

Факты 
 Второй подряд парный финал Эдины Галловиц приходится на турниры WTA.
 Саня Мирза выходит в финал турнира подобного уровня впервые за 17 месяцев.
 Все три финала турниров подобного уровня у Хань Синьюнь приходятся на турниры в Китае.
 16-й финал Лю Ваньтин в профессиональном теннисе впервые приходится на соревнования WTA.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Китай
Теннис
Сентябрь 2010 года
2010